Il doppio del torneo di tennis Bulgarian Open Challenger 2008, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Franco Ferreiro e Mariano Puerta che hanno battuto in finale Lazar Magdinchev e Predrag Rusevski 6-3, 1-6, [10-3].

Teste di serie 

 Leonardo Azzaro /  Francesco Piccari (quarti di finale)
 Daniel Köllerer /  Frank Moser (primo turno)

 Lazar Magdinchev /  Predrag Rusevski (finale)
 Diego Alvarez /  Adam Vejmelka (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Bulgarian Open Challenger 2008